Sumbawa peut désigner :
 Sumbawa, une île d'Indonésie ;
 le kabupaten de Sumbawa, un kabupaten d'Indonésie ;
 le kabupaten de Sumbawa occidental, un kabupaten d'Indonésie ;
 le sumbawa, une langue d'Indonésie.
 Sumbawa, une race de poney originaire de l'île de Sumbawa